Фархади — фамилия. Известные носители:

 Фархади, Абдул Гафур Равана — афганский премьер-министр (до ноября 2001 года).
 Фархади, Асгар (род. 1972) — иранский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Фархади, Раим Хакимович (род. 1942) — узбекский поэт, прозаик, драматург, заслуженный работник культуры Узбекистана.